Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Roger Federer ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Julien Benneteau.

Juan Martín del Potro ha sconfitto in finale Benneteau per 7-62, 6-3.

Teste di serie 

  Roger Federer (quarti di finale)
  Juan Martín del Potro (campione)
  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)

  Gilles Simon (semifinale)
  Andreas Seppi (primo turno)
  Jerzy Janowicz (primo turno)
  Florian Mayer (primo turno)

Wildcard 

  Thiemo de Bakker (secondo turno)
  Gaël Monfils (primo turno)

  Igor Sijsling (secondo turno)

Qualificati 

  Matteo Viola (secondo turno)
  Ernests Gulbis (secondo turno)

  Daniel Brands (primo turno)
  Matthias Bachinger (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2013
ATP World Tour 2013